Oneida è il nome di tre diverse contee degli Stati Uniti d'America:

 Contea di Oneida – Idaho
 Contea di Oneida – New York
 Contea di Oneida – Wisconsin